Маракайбский метрополитен () — система метрополитена города Маракайбо, Венесуэла.

История 
Третий метрополитен Венесуэлы, после Каракаса (1983) и Валенсии (2006). Открылся 25 ноября 2006 года.

Линии 
Первая линия (зелёная) пускалась четырьмя участками: 25 ноября 2006 — 2 станции, 27 августа 2007 — 1 станция, 11 мая 2008 — 1 станция, 8 июня 2009 — 2 станции. Длина 6,5 км. Часть линии проходит по поверхности земли, а часть — по эстакаде. 6 станций:
 «Альтос де ла Ванега» ()
 «Эль-Варильяль» ()
 «Эль-Гуайябаль» ()
 «Сабанета» ()
 «Урданета» ()
 «Либертадор» ()

Перспективы 
На первой (зелёной) линии планируются 3 станции:
 Padilla
 Falcón
 5 de Julio
На второй (красной) линии планируются 8 станций:
Paraíso
 Indio Mara
 Universidad
 Polideportivo
 Galerías
 Panamericano
 Mercado Periférico
 Curva de Molina

Ссылки 
 Официальный сайт метрополитена Маракайбо
 UrbanRail.Net > America > Venezuela > MARACAIBO Metro

Примечания 

Маракайбо
Маракайбо
Сулия
Линии метрополитена, построенные в 2006 году